Die BCR Open Romania Ladies 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Bukarest. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 16. bis 22. Juli 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Bukarest